Луцій (інколи Люцій) (  - «світлий блискучий», від  - «світло») - чоловіче ім'я в Стародавньому Римі. Його аналог у російській іменослове - Лукій . Інший аналог цього імені в українській мові - Лукій (жін. Лукія)←   ←  - «Леуцій».

Етимологія 

 найбільш очевидним виглядає походження від  (світло);
 альтернативна гіпотеза - від етруського lauchumu,  (вождь, повелитель). Першим відомим носієм даного імені був Луцій Тарквіній Пріск, цар Риму родом з Етрурії  .

Носії, відомі по імені 

 Луцій Юній Брут (лат. Lucius Junius Brutus) - один із засновників Римської республіки, який очолив повстання проти останнього римського царя Тарквінія Гордого в 509 до н. е. Один з двох перших римських консулів.
 Луцій Вер - римський імператор з 161 по 169 з династії Антонінів, співправитель Марка Аврелія.
 Луцій Корнелій Сулла (138-78гг. Д.н.е.) - диктатор Риму (82-79 рр. до н. е. ); організатор кривавих проскрипцій і реформатор державного устрою.
 Луцій Курський - (місцевошанованих) святої Католицької церкви, покровитель єпископств Кур і Вадуц.

Папи римські 

 Луцій I - папа римський у 253-254 роках.
 Луцій II - Папа Римський у 1144-1145 роках.
 Луцій III - папа римський у 1181-1185 роках.

Топоніми 

 Луцій - родовище нафти і газу в акваторії Мексиканської затоки.

Див. також 

 Сторінки, що починаються з «Луцій»
 
 Лукіан
 Лук'ян

Примітки 

Імена латинського походження
Чоловічі імена